Olaine kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Olainite, vattendrag, Olaine, 
 Olaine (kommunhuvudort), 
 Olaine, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar